

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
 Bitwa pod górą Gindaros. Rzymianie pobili Partów.
 Europa
 Sekstus Pompejusz odniósł zwycięstwa na morzu.
 Oktawian ożenił się z Liwią.

Urodzili się 
 14 stycznia – Druzus Starszy, wódz rzymski (zm. 9 p.n.e.)

Zmarli 
 Pakorus I, król Partów; poległ w bitwie